Рабо́чий посёлок (пгт) Февра́льск — городское поселение в Селемджинском районе Амурской области.

Административный центр — пгт Февральск.

История 
28 июня 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 25-ОЗ образовано муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Февральск» и наделено статусом городского поселения.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посёлка
 На сайте Селемджинского района

Муниципальные образования Селемджинского района
Городские поселения Амурской области